64. Turniej Czterech Skoczni (niem. 64. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2015/2016 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2015, kiedy zostały rozegrane kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2016 został przeprowadzony konkurs w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 2 dni później odbyły się zawody w Innsbrucku. Ostatni z konkursów rozegrano 6 stycznia 2016 w Bischofshofen. Zwycięskiego tytułu bronił Austriak Stefan Kraft.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizują tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Zwycięzcą turnieju został Peter Prevc, łamiąc passę Austriaków, którzy wygrywali imprezę od sezonu 2008/2009.

Skocznie 
Corocznie konkursy Turnieju Czterech Skoczni rozgrywane są na dwóch obiektach w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120 metrze, a obiektów w Bischofshofen i Ga-Pa – na 125 metrze.

Przed Turniejem

Przygotowanie skoczni 
Z uwagi na wysokie temperatury w Europie, powodujące brak śniegu m.in. w Alpach, istniały obawy co do przeprowadzenia turnieju. 11 dni przed pierwszym konkursem przewodniczący komitetu organizacyjnego zawodów w Garmisch-Partenkirchen, Michael Maurer ogłosił jednak, że skocznie będą przygotowane. Wszystkie obiekty zostały ostatecznie sztucznie naśnieżone.

Sponsorzy 
Głównym sponsorem 64. Turnieju Czterech Skoczni została firma Audi, która jest dodatkowo sponsorem zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ponadto wśród sponsorów znalazły się firmy Bauhaus, Generali, Veltins oraz Intersport.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem turnieju rozegrano siedem indywidualnych i jeden drużynowy konkurs Pucharu Świata, w których najwięcej punktów uzbierał Peter Prevc (zwyciężył w 3 konkursach – raz w Niżnym Tagile oraz dwukrotnie w Engelbergu), wyprzedzając o 165 punktów drugiego w zestawieniu Severina Freunda (wygrał dwukrotnie – w Lillehammer i również w Rosji) i o 194 Kennetha Gangnesa (zwycięstwo w Lillehammer).

Poniższa tabela przedstawia zawodników sklasyfikowanych w Pucharze Świata przed rozpoczęciem 64. Turnieju Czterech Skoczni.

Zasady 
Nieprzerwanie od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni rozgrywany jest według systemu KO. Zawodnicy, na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach byli dobierani w pary, w taki sposób, że zwycięzca kwalifikacji startował z zawodnikiem, który zajął 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu, zawodnik, który uzyskał lepszą notę od rywala, bezpośrednio awansował do serii finałowej. Spośród przegranych, wyłonionych zostało pięciu tzw. lucky losers, którzy mimo przegranego pojedynku awansowali do drugiej serii dzięki wysokiej nocie punktowej. Podczas serii finałowej obowiązują takie same zasady, jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Dziesięciu najlepszych zawodników klasyfikacji Pucharu Świata miało zapewniony udział w konkursie głównym, w wyniku czego nie musieli startować w serii kwalifikacyjnej, np. w przypadku rezygnacji lidera PŚ (w kwalifikacjach konkursu, w których występuje) ze startu w kwalifikacjach bądź w przypadku zajęcia przez niego miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką, zostanie on sklasyfikowany na ostatnim miejscu dającym kwalifikację (50.).

Trzydziestu zawodników, którzy awansowali do serii finałowej, zdobyło punkty do klasyfikacji Pucharu Świata według identycznych zasad jak w pozostałych konkursach tej rangi. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali w konkursie głównym, otrzymali także punkty do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Do klasyfikacji tej zaliczane były noty punktowe zdobyte przez zawodników podczas konkursów.

Skoki oceniane były w taki sam sposób, jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów, a za każdy dodatkowy metr uzyskiwał dodatkowo 1,8 punktu. Ponadto, styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie wliczane były do noty zawodnika.

Program zawodów

Jury 
Głównym dyrektorem konkursów w ramach 64. Turnieju Czterech Skoczni jest Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš.

Podsumowanie

Przebieg zawodów

Oberstdorf

Trening oraz kwalifikacje 
28 grudnia 2015 na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie rozpoczął się 64. Turniej Czterech Skoczni. Pierwszym wydarzeniem miały być dwie serie treningowe. Rywalizację rozpoczęto o 15:15, jednak 35 minut później pierwszą serię wstrzymano z powodu zwarcia w przewodach elektrycznych miasta, powodując brak prądu na skoczni. Do tego czasu skoki oddało 25 zawodników. Z powodu 40 minutowej przerwy spowodowanej oczekiwaniem na naprawę problemu, odwołano druga serię. Trening wygrał Peter Prevc po skoku na 137,5m, drugi był jego brat Domen Prevc, który wylądował dwa metry wcześniej, zaś trzeci był Michael Hayböck, który skoczył 134,0m w trudnych warunkach. Najlepszy z Polaków – Maciej Kot – zajął 9. miejsce, po skoku na 132,0m.

Kwalifikacje, które powinny rozpocząć się o 17:15, zostały opóźnione początkowo do 18:00, jednak ostateczny rozpoczęły się o 17:30. Średnia wartość wiatru wynosiła 0,32 m/s, wiało w plecy skoczków. Niebo było czyste, a temperatura powietrza wahała się między 1,7 °C a 2,1 °C, zaś śniegu wynosiła –9 °C. Wystartowało 69 zawodników, a wygrał je Peter Prevc, po lądowaniu na 136,5m. Drugi był reprezentant gospodarzy Severin Freund, zaś trzeci był Johann André Forfang. Z zawodników którzy musieli się kwalifikować najlepszy wynik miał Noriaki Kasai – 131,5m. Do konkursu awansowali wszyscy zgłoszeni Austriacy (5), Japończycy (6), Norwegowie (7) oraz jedyny Włoch. Niemcy, jako gospodarze, skorzystali z możliwości wystawienia grupy narodowej, wobec czego w zgłoszono 13 skoczków z tego kraju. Kwalifikacje przebrnęło 10 z nich. Dodatkowo awansowało czterech Polaków (Stefan Hula, Maciej Kot, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła, nie awansował Klemens Murańka), po trzech Czechów oraz Rosjan, Fin, Francuz i Amerykanin. Michael Glasder w kwalifikacjach był ex aequo 50, razem z Piotrem Żyłą, jednak nie awansował z powodu niższego numeru startowego oraz przeprowadzenia konkursu systemem KO (w konkursie musiało znaleźć się 50 zawodników).

Konkurs 
90 minut przed konkursem na skoczni odbyła się seria próbna. W niej najlepszy wynik miał, po raz kolejny, Peter Prevc, który wylądował na 131,0m. Drugie miejsce zajął Richard Freitag (130,0 m), a trzeci był Johann André Forfang (128,5 m).

Pierwsza seria konkursowa rozpoczęła się o 17:15. Średnia wartość wiatru wynosiła 0,76 m/s, wiało w plecy skoczków. Niebo było czyste, a temperatura powietrza wahała się między 2,3 °C a 3,2 °C, zaś śniegu wynosiła –6 °C. Rywalizację rozpoczęto z czternastej belki startowej. W pierwszej parze wystartowali Junshirō Kobayashi oraz Karl Geiger. Pojedynek wygrał Niemiec, pokonując rywala o 14,5 punktu. W następnej wystąpił pierwszy Polak, Maciej Kot, lecz przegrał ze swoim rywalem Manuelem Fettnerem o 0,1 pkt. W czwartej parze Stefan Hula skoczył 111,0m, jednak jego rywal Robert Kranjec skoczył 114,0m, co oznaczało przegraną. W kolejnym pojedynku wygrał Vincent Descombes Sevoie, a skok na 117,0m wystarczył, aby Francuz objął prowadzenie, jednak dwa skoki później na tej pozycji zastąpił go Roman Koudelka. Czech wylądował bowiem na 122,5m. On z kolei został zastąpiony po następnej parze, w której daleki skok na 133,0m oddał Daniel-André Tande. Prowadził z dużą przewaga, wynoszącą 19,3pkt.

W ósmej parze wystąpił Kamil Stoch. Skoczył 121,0m, lecz Andreas Wank pokonał go o 0,9pkt. Mimo tego Stoch miał szanse na awans do drugiej serii – po swoim skoku był bowiem najlepszym ze „szczęśliwych przegranych”. Stefan Hula odpadł po następnej parze, kiedy wypadł z tej grupki. Następny dobry skok oddał Simon Ammann, który lądował na 123,5m, lecz tracił ponad 10 punktów do prowadzącego Norwega. Kolejni zawodnicy nie byli w stanie skoczyć dalej od Norwega, wobec tego ten ciągle pozostawał na pierwszym miejscu. Dopiero Anders Fannemel nawiązał z nim walkę – skoczył 130,5m, lecz w trudniejszych warunkach i przegrał z liderem wyłącznie o 1,2pkt. Wkrótce lepszy okazał się Stefan Kraft, gdyż on tracił 1,1pkt do Tandego.

W dwudziestej czwartej parze wystąpił Piotr Żyła, lecz skoczył wyłącznie 105,5m, co dało ostatecznie 48. miejsce. Jego rywal, Severin Freund, lądował na 126,0m, jednak większe punkty za wiatr pozwoliły mu awansować na 4. miejsce. Lider Pucharu Świata oraz zwycięzca kwalifikacji, Prevc, skoczył 129,5m, lecz oddał skok w trudnych warunkach. Dodatkowe punkty za wiatr pozwoliły mu objąć prowadzenie po pierwszej serii. Drugie miejsce zajął Tande, ze stratą 4.9pkt, a trzeci Kraft tracił 5,0pkt. Z Polaków awansował wyłącznie Kamil Stoch, gdyż pozostał w gronie „szczęśliwych przegranych” i zajął 23. miejsce.

Druga seria rozpoczęła się o 18:30. Belkę startową ustawiono na piętnastym progu, wobec czego spodziewano się dłuższych skoków. Pierwszy skok oddał Pius Paschke, lądując na 112,5m. Wkrótce liderem został jednak Jewgienij Klimow, który lądował pięć metrów dalej, którego na stanowisku lidera zastąpił Manuel Fettner, gdyż ten lądował na 126,5m. Kamil Stoch skoczył 123,5m, co dało mu po jego skoku drugie miejsce. Tuż po nim startował Andreas Wellinger, który po pierwszej rundzie miał taką samą notę jak Polak. Niemiec lądował na 130,0m. Następny był jego rodak Andreas Wank, który lądował pół metra dalej w trudniejszych warunkach, wobec czego został liderem. Kolejni zawodnicy oddali krótsze skoki, w związku z czym Niemiec pozostawał na pierwszym miejscu przez dziesięć kolejnych skoków. Na stanowisku lidera zastąpił go Richard Freitag, który osiągnął 130,0m, lecz miał dużą przewagę nad Wankiem.

Po skoku Joachima Hauera belka została obniżona o dwa stopnie, na 13 pozycję. Johann André Forfang osiągnął trzy metry mniej, lecz został liderem z powodu przewagi po pierwszej serii oraz dodatkowych 7,3pkt za skrócony rozbieg. Noriaki Kasai z kolei lądował na 133,5m, co dało mu prowadzenie, lecz dłuższy skok oddał Kenneth Gangnes, lądując na 135,5m. Norweg miał jednak punkty odjęte za wiatr, co oznaczało, że zaczął wiać pod narty. Z tego powodu belka została ponownie obniżona, tym razem na 10 stopień. Mimo tego Michael Hayböck doleciał do 139,0m, co dało mu prowadzenie z przewagą 13,6 punktu nad Japończykiem. Rozbieg ponownie skrócono, na 9 pozycję. Piąty po pierwszej serii Severin Freund doleciał do 137,5m, i dzięki mniejszej ilości punktów odjędtych za wiatr objął prowadzenie. Czwarty po pierwszej serii Anders Fannemel skoczył 129,0m. Po jego skoku belkę podniesiono do 12 pozycji. Z niej jako pierwszy skakał Stefan Kraft, który lądował półtora metra wcześniej niż Norweg. Drugi po pierwszej serii Daniel-André Tande zepsuł swój skok, lądując na 119,0m. Ostatni skakał Prevc. Skok na 130,0m oraz niższe noty dały mu jednak dopiero trzecie miejsce.

Tym samym pierwszy konkurs wygrał Severin Freund. Drugi był Michael Hayböck, który przegrał o równe trzy punkty, zaś trzeci Prevc stracił 7,3pkt. Freund został również liderem klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, zajął 23. miejsce.

Garmisch-Partenkirchen

Trening oraz kwalifikacje 
Kolejnym przystankiem na trasie 64. Turnieju Czterech Skoczni był noworoczny konkurs na olimpijskiej skoczni w Garmisch-Partenkirchen. W sylwestra, dzień przed konkursem, odbyły się dwie sesje treningowe oraz kwalifikacje. W pierwszej wygrał Peter Prevc, drugi był Severin Freund, a trzeci – Kenneth Gangnes. Najlepszy Polak – Maciej Kot, zajął 8. miejsce. W drugiej najlepszy był Freund przed Prevcem, a trzeci był Anders Fannemel. Tym razem najlepszym Polakiem był Dawid Kubacki, występujący zamiast Piotra Żyły. Polak był 15.

Kwalifikacje rozpoczęły się punktualnie o 14:00. Średnia wartość wiatru wynosiła 0,24 m/s, wiało w plecy skoczków. Niebo było zachmurzone, a temperatura powietrza wahała się między 5,6 °C a 5,7 °C, zaś śniegu wynosiła –6 °C. Wystartowało 70 zawodników, a najlepszy okazał się Peter Prevc. Skok na 139 metrów zapewnił mu zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, który lądował 3,5 metra wcześniej, zaś trzecie miejsce zajął Johann André Forfang, po skoku na 133 metry. W czołowej szóstce znaleźli się wyłącznie zawodnicy którzy kwalifikację mieli zapewnioną z powodu obecności w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Z tych, którzy musieli się kwalifikować, najlepszy wynik mieli ex aequo Roman Koudelka oraz Anders Fannemel. Do konkursu awansowali wszyscy zgłoszeni Austriacy (5), Czesi (4), Francuzi (2), Norwegowie (7) oraz Bułgar i Kanadyjczyk, którzy byli jedynymi zgłoszonymi ze swojej kadry. Po raz drugi (i ostatni w sezonie) Niemcy wystawili grupę narodową, i zgłosili 13 skoczków. Tak jak w Oberstdorfie, kwalifikację otrzymało 10 z nich. Dodatkowo awansowało czterech Polaków (Stefan Hula, Maciej Kot, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, nie awansował Klemens Murańka), po pięciu Japończyków i Słoweńców, trzech Szwajcarów, dwóch Rosjan oraz jeden Fin.

Konkurs

Innsbruck

Trening oraz kwalifikacje 
Dzień po zawodach w Garmisch-Partenkirchen odbyły się dwie serie treningowe oraz kwalifikacje na olimpijskiej skoczni Bergisel w Innsbrucku. W pierwszym treningu najlepszy wynik miał Severin Freund, który skoczył 126,0m. Drugi był Peter Prevc, który lądował trzy metry bliżej, zaś trzecie miejsce zajął Stefan Kraft, po skoku o takiej samej długości jak zwycięzcy, lecz oddanym w lepszych warunkach. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, był 18. W drugiej serii wygrał Michael Hayböck, po skoku na 126,5m. Drugie miejsce zajął Freund, który wylądował metr dalej, lecz w lepszych warunkach, a trzeci – Kraft, który osiągnął 127,0m, lecz również miał dobre warunki. Tym razem najlepszym z Polaków był Maciej Kot, zajmując 13. miejsce.

Kwalifikacje rozpoczęły się o 14:00. Średnia wartość wiatru wynosiła 0,26 m/s, wiało pod narty skoczków. Niebo było lekko zachmurzone, a temperatura powietrza wahała się między 3,8 °C a 3,9 °C, zaś śniegu wynosiła –7 °C. Wystartowało 65 na 67 zgłoszonych zawodników, gdyż ze skoków zrezygnowali Jurij Tepeš, który wycofał się w celu odbycia treningu w Planicy, oraz lider Pucharu Świata Peter Prevc, który kwalifikacje „odpuścił” ze względu na prekwalifikacje. Najlepszy okazał się Michael Hayböck, któremu zwycięstwo dał skok na 127,0m. Metr bliżej lądował młodszy z braci Prevc, Domen, co dało mu miejsce drugie. Trzeci Anders Fannemel skoczył 130,5m, jednak skakał z wyższej platformy startowej oraz miał korzystniejsze warunki. Fannemel miał najlepszy wynik z zawodników którzy musieli się kwalifikować do konkursu. Kwalifikację uzyskali wszyscy zgłoszeni Czesi (4), Francuzi (2), Japończycy (6), Niemcy (7), Norwegowie (7) oraz jedyny Bułgar. Tym razem Austriacy zgłosili do zawodów grupę narodową, wobec czego w kwalifiacjach wystąpiło ich 11. Do konkursu zakwalifikowało się 8 z nich. Dodatkowo awansowało czterech Polaków (Stefan Hula, Maciej Kot, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, nie awansował zastępujący Klemensa Murańkę Andrzej Stękała), czterech Słoweńców, trzech Szwajcarów, dwóch Rosjan, oraz po jednym reprezentancie Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych.

Konkurs

Bischofshofen

Trening oraz kwalifikacje

Konkurs

Wyniki

Oberstdorf

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Innsbruck

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Bischofshofen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Klasyfikacja końcowa 64. Turnieju Czterech Skoczni

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy wszystkich osiemnastu reprezentacji, które wzięły udział w 64. Turnieju Czterech Skoczni. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich czterech konkursach.

Legenda:
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie;
 dsq – zawodnik zdyskwalifikowany w kwalifikacjach;
 dns – zawodnik nie wystartował w kwalifikacjach;
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji, bądź nie został sklasyfikowany albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Klasyfikacje po zakończeniu turnieju 
Najwięcej punktów w trakcie turnieju zdobył Peter Prevc (360), który wygrał trzy z czterech konkursów, będąc blisko powtórzenia wyczynu Svena Hannawalda z sezonu 2001/02, kiedy wygrał wszystkie cztery konkursy. Jego największy konkurent w walce o zwycięstwo w całym cyklu, Severin Freund zdobył ich o 40 mniej, co spowodowało powiększenie jego straty do Słoweńca do 205 punktów. Trzeci w 64. TCS Michael Hayböck we wszystkich konkursach uzbierał łącznie 230 punktów, dzięki czemu awansował na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Z polskich skoczków największy dorobek punktowy uzyskał Kamil Stoch (35). W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzenie obronili Niemcy, z 42-punktową przewagą nad Norwegami.

Upadki 
Podczas serii próbnej przed zawodami w Innsbrucku upadek zaliczył Severin Freund. Niemiec nie odnotował jednak kontuzji i wystartował w konkursie, jednak potem odpuścił treningi, jak i kwalifikacje w Bischofshofen.

W pozostałych startach podczas 64. Turnieju Czterech Skoczni nie odnotowano żadnego upadku.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2015 w Niemczech
2016 w Niemczech
2016 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen